

Jemen
 Sada (miasto) – miasto w północnym Jemenie, w górach Dżabal as-Sirat
 Sada (muhafaza) – jedna z 20 jednostek administracyjnych Jemenu znajdująca się w północno-zachodniej części kraju.

Hiszpania
 Sada (Galicja) –  gmina w Hiszpanii, w prowincji A Coruña, w Galicji.
 Sada (Nawarra) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Nawarra, w Nawarze

Francja
 Sada (Majotta) – gmina w zachodniej części Majotty (zbiorowość zamorska Francji).